Phelsuma newtoni est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Phelsuma newtoni Günther, 1877 est un synonyme de Phelsuma gigas Liénard, 1842
 Phelsuma newtoni Boulenger 1884 nec Günther, 1877 est un synonyme de Phelsuma edwardnewtoni Vinson & Vinson, 1969

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae